MP3 peut désigner :
 MP3, ou MPEG-1/2 Audio Layer , un algorithme de compression audio ;
 , un album de Marcy Playground ;
 MP3, un album de M. Pokora.

Voir aussi 
 Baladeur numérique, aussi appelé « baladeur MP3 », un appareil numérique stockant entre autres les fichiers de format MP3
 , un film indien
 Piaggio MP3, un scooter de la marque Piaggio, doté de deux roues à l'avant

Homonymie de titre